Diese Seite listet die Zeichen U+18000 bis U+187FF im Unicodeblock Xixia auf.

Tabelle

Grafik 

Xixia/18000 bis 187FF